Кончита (Conchita) — испанское уменьшительное имя, обычно от Консепсьон (Concepción — «зачатие», в честь католического догмата о непорочном зачатии Девы Марии), реже от concha — «ракушка».
Некоторые носители
 Кончита (род. 1980) — испанская певица финского происхождения.
 Кончита Вурст (род. 1988) — австрийская певица, сценический персонаж, созданный певцом Томасом Нойвиртом.
 Кончита (Мария де ла Консепсьон Марселла) Аргуэльо (1791—1857) — дочь коменданта крепости Сан-Франциско, возлюбленная русского командора Николая Резанова. Позднее — героиня рок-оперы «Юнона и Авось».
 Кончита — опера Риккардо Дзандонаи 1911 года.
 Conchita — род карапузиков.
 Conchita Foods — сеть быстрого питания в США на основе кубинской и испанской кухни.

См. также 
 Ривера, Чита

Литература